Quadrilla (grup de gent), grup de quatre persones (o més)
 Quadrilla (dansa), dansa de saló hereva de l'antiga contradansa francesa 
 Quadrilla comarca del territori històric d'Àlaba, vegeu quadrilles alabeses